62. længdegrad kan henvise til:

 62. vestlige længdekreds
 62. østlige længdekreds